Astara může být:

 Astara (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu
 Astara (Ázerbájdžán) – město v Ázerbájdžánu
 Astara (Írán) – město v Íránu
 Astara, Inc. – nezisková, náboženská organizace, jež má sídlo v Kalifornii, USA

Související články 
 Nur-Sultan – hlavní město Kazachstánu